Omertà – zmowa milczenia w środowisku włoskiej mafii
 Omerta – tytuł książki autorstwa Mario Puzo
 Omerta – tytuł piosenki autorstwa Katatonii
 Omertà – tytuł albumu grupy Adrenaline Mob